Championnat National de Première Division – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Algierii. Jej Pierwsza edycja miała miejsce w 1962.

Historia 
W Oranie powstał najstarszy klub piłkarski w  Afryce i w krajach arabskich. Stade le Calo (CAL Oran) był założony w 1897.
Mistrzostwa Algierii w piłce nożnej były rozrywane jeszcze, kiedy była ona francuską kolonią. Pierwszym zwycięzcą rozgrywek w kolonialnej Algierii był klub FC Blida w sezonie 1920/21.

Pierwsze półprofesjonalne rozgrywki już o mistrzostwo niepodległej Algierii rozegrano w sezonie 1962/63. Pierwszym mistrzem tego państwa został klub USM Algier.

Rozgrywki rozwiną się w 2011. W efekcie wszystkie kluby Division 1, które dotychczas są półprofesjonalne, uzyskają status profesjonalny.

Rozgrywki o mistrzostwo Algierii

Ligi regionalne przed i po odzyskaniu niepodległości

Division 1 – mistrzostwa niepodległej Algierii

Bilans klubów w latach 1965-2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 (fr) Ligue Professionnelle 1
 (en) RSSSF Source

!